Qilin (fabeldier), een Chinees fabeldier
Qilin (stad), een stad in China